De Zwitserse voetbalclub Grasshopper Club Zürich speelt sinds 1936 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Grasshopper Club Zürich

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zwitserland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich